Kettwig steht für:

 Kettwig, Stadtteil von Essen

Kettwig ist der Familienname folgender Personen:
 Jobst Kettwig († 1558), Dresdner Ratsherr und Bürgermeister
 Wolfgang Kettwig († 1541), Kanzler von Mecklenburg-Güstrow und Brandenburg

Sowie folgender fiktiver Personen:
 Oberstabsarzt Norbert Kettwig, Figur aus der Serie Die Rettungsflieger